Daniel Schmitt (* 18. Juni 1994 in Bad Soden/Taunus) ist ein deutscher Volleyballspieler.

Karriere 
2003 begann Daniel Schmitt beim VC Dresden in der Jugendmannschaft Volleyball zu spielen. Seit 2009 war er für die erste und zweite Männermannschaft des VC Dresden aktiv. Als Zuspieler konnte er einige Aufstiege mit der ersten Männermannschaft feiern. Als Teamkapitän gelang Schmitt in der Saison 2015/16 der Aufstieg aus der Dritten Liga Ost in die 2. Bundesliga. Seit der Saison 2017/18 konnte er für den VC Eltmann den dritten Platz in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd erreichen. In der folgenden Saison 2018/19 gewann er mit dem Team die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd und konnte nach der Saison 2011/12 mit dem VC Dresden den zweiten Aufstieg in die 1. Volleyball-Bundesliga feiern.

Weblinks 
 Profil beim VC Eltmann
 

Volleyballspieler (Deutschland)
Volleyballspieler (SV Schwaig)
Volleyballspieler (VC Dresden)
Volleyballspieler (Heitec Volleys Eltmann)
Deutscher
Geboren 1994
Mann